Paris–Nice 2022 var den 80:e upplagan av det franska etapploppet Paris–Nice. Cykelloppets åtta etapper kördes mellan den 6 och 13 mars 2022 med start i Mantes-la-Ville och målgång i Nice. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Primož Roglič från cykelstallet Jumbo-Visma.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

8:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Paris–Nice 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Frankrike